Rudolf Wünzer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Wünzer (Politiker) (1862–1929), deutscher Jurist und Politiker (NLP, DVP), MdL Hessen
 Rudolf Wünzer (Sänger) (1902–nach 1960), deutscher Opernsänger (Bass)